Лаане (Laane) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Лаане  — село у волості Камб'я повіту Тартумаа.
 Лаане  — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.
 Лаане  — село у волості Ляене-Гар'ю повіту Гар'юмаа.
 Лаане  — село у волості Пиг'я-Сакала повіту Вільяндімаа.